Пасо де лос Аријерос има више значења:

 Пасо де лос Аријерос (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо де лос Аријерос (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику